Шивр-Валь, Шівр-Валь () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 24 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 218 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 606,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шивр-Валь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шивр-Валь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена